Termenul „parc” se poate referi la:
 Parc, un spațiu verde, de utilitate publică, cu plantații, alei și diferite construcții, amenajat pentru agrement
 Parc național
 Rezervație naturală, destinată speciilor de plante sau animale pe cale de dispariție